Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 8. bis 10. Oktober 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski